Come cognome ricordiamo:
 Dionisio Brevio – pittore veronese del XVI secolo;
 Francesco Brevio – vescovo del XVI secolo;
 Giovanni Brevio – letterato del XVI secolo.